Ива́и () — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Иваи, Кацухито (род. 1947) — японский экономист.
 Иваи, Масаки (род. 1985) — японский кёрлингист.

Топоним 
 Иваи — муниципалитет в Бразилии.